De Aarde (planeet), onze planeet.
 De aarde (film), Russische film uit 1930.

Zie ook
 Earth (doorverwijspagina)